Каппер (, ):
 Каппер, Вольдемар Густавович (1885—1942) — русский лесовод, автор глазомерной шкалы оценки урожая семян лесных пород — «шкалы Каппера».
 Каппер, Джеймс () — английский путешественник.
 Каппер, Зигфрид — немецко-чешский писатель.
 Каппер, Сандер (род. 1994) — эстонский футболист.
 Каппер, Фредди — английский футболист.